Repubblica Popolare di Doneck – repubblica separatista nata nel 2014
 Repubblica di Doneck – partito politico della Repubblica Popolare di Doneck e precedentemente dell'Ucraina
 Repubblica Sovietica del Donec-Krivoj Rog – repubblica sovietica autoproclamata (1918)